Bălășești ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Bălășești (Galați), Gemeinde im Kreis Galați

 in der Republik Moldau:
 Bălășești (Sîngerei), Gemeinde im Rajon Sîngerei
 Bălășești (Criuleni), Dorf im Rajon Criuleni